Чемпіонат Угорщини з футболу 1999—2000 — 98-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув Дунаферр.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб МТК взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Угорщини 1999—2000.
2. Після зимової перерви клуб Гажзер був визнаний банкрутом і припинив участь у змаганнях. На його місці почав виступи клуб із другого дивізіону Печ Мечек. Турнірні очки Гажзера, які були отримані у першому колі, були зараховані клубу Печ Мечек.
3. З клубу Шіофок було знято 3 очки за зрив матчу у 6 турі.
4. Після зимової перерви клуб Сегед знявся зі змагань. Результати за їх участю були анульовані.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1999—2000
Угорщина
Угорщина
1999 в угорському спорті‎
2000 в угорському спорті‎